Фамилија Гиљен има више значења:

 Фамилија Гиљен, Ехидо Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гиљен, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гиљен, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику